Liubov Iegórova (en rus: Любо́вь Ива́новна Его́рова) (Sèversk, Unió Soviètica, 1966) és una esquiadora de fons russa, ja retirada, que competí a la dècada del 1990. És la dona que més títols olímpics ha aconseguit en esquí de fons fins al moment.

Biografia 
Va néixer el 5 de maig de 1966 a la població de Sèversk, situada a la província de Tomsk, que en aquells moments formava part de la Unió Soviètica i que avui en dia forma part de Rússia. Fou membre del Partit Comunista de la Unió Soviètica.

Carrera esportiva 
Va participar en els Jocs Olímpics d'Hivern de 1992 realitzats a Albertville (França) en representació de l'Equip Unificat, aconseguint guanyar cinc medalles: tres medalles d'or en les proves de persecució 5/10 km, 15 km. clàssics i en els relleus 4x5 km i dues medalles de plata en les proves de 5 km. clàssics i 30 km. lliures. En els Jocs Olímpics d'Hivern de 1994 realitzats a Lillehammer (Noruega), i en representació de Rússia, aconseguí guanyar quatre medalles: tres noves medalles d'or en les proves de 5 km, persecució 5/10 km i relleus 4x5 quilòmetres i una medalla de plata en la prova dels 15 km, a més de finalitzar cinquena en la prova dels 30 km. lliures.

En el Campionat del Món realitzat a Trondheim Yegorova fou desqualificada per dopatge el 26 de febrer de 1997 per l'ús de bromantan, un esteroide anabolitzant, tres dies després d'haver guanyar la prova dels 5 km. Sancionada per la Federació Internacional d'Esquí (FIS) no pogué participar en els Jocs Olímpics d'Hivern de 1998 realitzats a Nagano (Japó), i la seva reaparició en els Jocs Olímpics d'Hivern de 2002 realitzats a Lake Placid (Estats Units) se saldà amb l'assoliment d'un cinquè lloc en la prova de 10 km i una onzena posició en la prova d'esprint femení.

Al llarg de la seva carrera aconseguí sis medalles en el Campionat del Món d'esquí nòrdic, destacant els tres ors aconseguits els anys 1991 (30 km i relleus 4x5 km) i 1993 (relleus 3x5 km).

Enllaços externs 
  www.sports-reference.com - Lyubov Yegorova 
  www.fis-ski.com - Lyubov Yegorova

Medallistes russos als Jocs Olímpics d'hivern de 1994
Persones de la província de Tomsk
Esportistes russos en casos de dopatge
Esquiadores de fons russes
Esquiadores de fons soviètiques
Medallistes femenines de l'Equip Unificat als Jocs Olímpics d'hivern de 1992
Casos de dopatge en l'esport